Кубок французької ліги з футболу 2014–2015 — 21-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вп'яте переможцем став Парі Сен-Жермен.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2014

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2014

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2014

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 грудня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 2014

|}

Чвертьфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 січня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 січня 2015

|}

Півфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 лютого 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 лютого 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок французької ліги на soccerway 

2014–2015
Франція
Франція
2014 у французькому спорті
2015 у французькому спорті